Teočak est un toponyme qui peut désigner :
Teočak, une localité et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Teočak, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.